Die Heuschrecken ist Titel von 

Romanen:
 Die Heuschrecken (Leonow)
 Die Heuschrecken (Otto Schrag)
Dramen:
 Die Heuschrecken (Ezio D'Errico)